Ineu steht für:
 Ineu, Stadt im Kreis Arad, Rumänien
 Ineu (Bihor), Gemeinde im Kreis Bihor, Rumänien
 Ineu (Harghita), Dorf im Kreis Harghita, Rumänien

ineu steht für:
 Indogermanische Sprachen (ISO-639-6-Code)

Abkürzung